Klokočí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Klokočí, Gemeinde im Okres Přerov
Klokočí, Gemeinde im Okres Semily, siehe Klokočí u Turnova
Klokočí, Ortsteil von Olší, Okres Brno-venkov